Literatura: El planeta dels simis (novel·la), novel·la de Pierre Boulle de 1963 en què es basen les pel·lícules

 Cinema:
 El planeta dels simis (pel·lícula de 1968) (títol original en anglès Planet of the Apes), pel·lícula estatunidenca de 1968 dirigida per Franklin J. Schaffner
 Planet of the Apes (pel·lícula de 2001), dirigida per Tim Burton
 El planeta dels simis (saga), saga de pel·lícules